Todhills – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Todhills – miejscowość w Kumbrii (Anglia)